Очковая классификация Тур де Франс () разыгрывается в рамках Тур де Франс с 1953 года. Победитель определяется по сумме очков, набранных на финишах этапов и на промежуточных финишах. Этот зачёт считается соревнованием спринтеров. Лидер классификации носит зелёную майку (), которая стала метонимом для очковых классификаций.

История 
После скандалов на Туре 1904 года, были изменены правила на последующих Турах. Победитель определяется не по времени показанном на каждом этапе, а по очковой рейтинговой системе. Гонщики получали очки в соответствии с занятами ими местами на каждом этапе и обладатель наименьшего количества очков являлся лидером гонки. Но в 1912 году система вновь изменилась на прежнюю по времени, которая используются до сих пор .

Чтобы отпраздновать 50-летие на Тур де Франс в 1953 году очковая классификация возвращается повторно, но на этот раз в качестве дополнительной классификации. Поскольку лидер в генеральной классификации носит желтую майку, лидер в очковой классификации также получил специальную майку — зелёную майку, спонсируемый брендом . Вопреки тому, что следует из названия, эта компания не была связана с садоводческой деятельностью, которая могла бы объяснить зелёный цвет. La Belle Jardinière была фактически магазином одежды выполняющим также пошив на заказ и который регулярно используется зелёный цвет для общения.

На Туре 1968 года цвет майки был красным по просьбе спонсора.

В первые годы этого зачёта велогонщики получили очки согласно своим местам на финише этапа и поэтому победителем становился велогонщик с наименьшей суммой очков. С 1959 года система изменилась так, что велосипедисты стали получить хорошие очки, если они заканчивают в верхней части каждый этап (с наибольшим количеством очков для победителя этапа с последовательным уменьшением очков для последующих финишировавших на этапе) поэтому победителем становится велогонщик с наибольшей суммой очков.

В период с 1966 по 1989 год существовала классификация промежуточных спринтов, которая также былая быть частью очковой классификации. После 1989 года данная классификация была упразднена, так как почти не отличалась от очковой, а промежуточные спринты всегда были частью очковой классификации.

Очковая классификация обычно считается «соревнованием спринтеров», поскольку большинство очков выигрываются на равнинных этапах, на которых гонщики обычно остаются вместе в одном большом пелотоне, позволяя лучшим спринтерам в конце сражаться за победу на этапе. Тем не менее, данную классификацию гонщику должен обладать разумным уровнем всесторонних навыков чтобы финишировать на горных этапах во временной лимит чтобы не сойти с гонки, а в идеале оспаривать промежуточные спринты во время горных этапов. Например, Марио Чиполлини был одним из лучших спринтеров своей эпохи, но никогда не становился победителем очковой классификации очков, потому что он не желал проходить через горные этапы и заканчивал гонку (однако он закончил Giro d'Italia и несколько раз выигрывал на ней очковую классификацию).

Четыре раза победитель очковой классификации также был победителем общей классификации: трижды Эдди Меркс и один раз Бернар Ино (последний «не спринтер»—победитель). На Тур де Франс 1969 года Эдди Меркс выиграл генеральную, очковую и горную классификации, что является уникальным результатом на Тур де Франс.

Помимо самой классификации престижным считается выиграть спринтерский этап на Елисейских Полях.

Данная классификация вдохновила многие другие велогонки гонки на введение его у себя. Остальные два гранд-тура также ввели её у себя: Vuelta a España с 1955 года, а Giro d'Italia с 1966 года.

Регламент 
Место в очковой классификации рассчитывается путём суммирования очков набранных на этапах и вычитания штрафных очков. Если у двух или более велогонщиков одинаковое количество очков, место в классификации определяется по наибольшему числу побед на этапах, затем следует наибольшее количество побед на промежуточных финишах, за которыми следует более высокое место в генеральной классификации. Сошедшие с гонки спортсмены исключаются из зачёта. В конце гонки велогонщик возглавляющий очковую классификацию объявляется её победителем.

Очки получают первые велосипедисты, пересекающие финишную линию или линию промежуточного спринта, , а также показавшие лучшие времена на прологе или разделке. Когда порядок, в котором велогонщики пересекают линию финиша не может быть определён, или когда они показывают одинаковое время на прологе или разделке, то они делят очки (округленные до ближайшей 1/2 значения).

Гонщики могут потерять очки за различные нарушения правил. Например если участник не укладывается во временной лимит этапа, но комиссары гонки его засчитывают финишировавшим, он получает штраф равный количеству баллов, присуждённых победителю этапа. Это наказание является автоматическим и может привести к тому что некоторые гонщики могут завершить Тур с отрицательной суммой.

Перед началом Тур де Франс организаторы объявляют, какие этапы считаются «равнинными», «среднегорными» или «горными». Равнинные обычно вообще не имеют классифицированных подъёмов или их очень мало (несколько 4-й категории и случайная 3-я категория), среднегорные этапы имеют многочисленные подъёмы обычно 2-й и 3-й категории, а горные этапы имеют множество крупных подъёмов часто 1-й или высшей категории.

С годами правила менялись. Когда зачёт появился в 1953 году, на каждом этапе велогонщики ранжировались и побеждал велосипедист с наименьшим количеством очков. Позже стали учитывать только несколько первых велогонщиков на каждом этапе. Ещё позже появилось разделение этапов в зависимости от его профиля, давая больше очков на равнинных этапах. Также появились промежуточные спринты.

Начисление очков

до 1959 года 
Начисляемые очки соответствовали местам на финише этапа.

1959 год 
Очками стали преимировать первых 25 гонщиков по следующей шкале.

с 1960 года 
Число премируемых мест сокращается до шести.

с 2009 по 2011 год 
На каждом этапе было два или три промежуточных спринта.

с 2011 по 2014 год 
Происходит изменение начисляемых очков и существенное сокращение премируемых мест на плоских этапах. Тогда как разделка и промежуточных финиш уравниваются с горным этапом.

с 2015 года 
Начисление очков на плоских этапах изменено в пользу победителя этапа.

Победители

Рекорд побед 
После Тур де Франс 2019

Индивидульно

По странам

Спонсоры 
 1953-? : La Belle Jardinière
 1968 : SIC (лимонад)
 1973-1983 : Michelin
 1984-1988 : BP
 1989 : Castelli
 1990 : Panasonic
 1991-2014 : PMU
 2015-2018 : Skoda

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Tour de France
 
 Tour Xtra 

Тур де Франс
Спортивные призы и награды в велоспорте